Саунин — фамилия. 

Известные носители:
 Саунин, Василий Павлович (1928-2003) — Герой Социалистического Труда, бригадир труболитейщиков. 
 Саунин, Владимир Иванович (1940) — советский дзюдоист, Заслуженный мастер спорта СССР.
 Саунин, Олег Рудольфович (1966) — советский и российский шашист.

 Саунина, Людмила Фёдоровна (1952) — российская шахматистка.

См. также 
 Саунино